Карл Деливрон:
 Деливрон, Карл Францевич (1797—1887)
 Деливрон, Карл Карлович (1838—1918)